KD peut faire référence à :
 KD, un débogueur,
 Kaliningradavia en Russie, selon la Liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Le Parti KD (abréviation de Parti constitutionnel démocratique), est un parti politique russe du début du .
 Le parti démocrate-chrétien finlandais
 Constante de dissociation
 Kevin Durant, basketteur américain.
 Kraft Dinner, un produit de Kraft Foods.
 KD, knocked down, terme signifiant de mettre quelqu'un par terre dans un MMORPG.
 « k-d » est l'abréviation de « k dimensions », voir Arbre kd.